Пластинчатозубые крысы, или земляные крысы () — вид грызунов семейства мышиных.

Описание 
Телосложение крепкое, голова короткая и округлая, морда широкая, уши округлые. Хвост относительно короткий, на пальцах мощные когти. Вес от 0,1 до 0,5 килограмма. Длиной тела от 150 до 271 мм, длина хвоста от 110 до 205 мм.

Распространение 
Живут в юго-западной и западной Азии и северо-восточном Египте.

Виды

Примечания

Ссылки 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Ronald M. Novak, Walker’s Mammals of the World, 6th edition, Johns Hopkins University Press, 1999

 
Млекопитающие Африки
Млекопитающие Азии